Brudzewice peut faire référence:

Toponymie
en Pologne
 Brudzewice, un village de la voïvodie de Łódź
 Brudzewice, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale